Concacaf Champions League 2018 var den 10:e upplagan av Concacaf Champions League under sitt nuvarande namn, totalt 53:a upplagan av den största fotbollstävlingen för klubblag som Concacaf anordnar. Turneringens upplägg hade nu ändrats, gruppspelet var borttaget och utslagsmatcher infördes. Man minskade även antalet lag i turneringen från 24 till 16. Turneringen vanns av Guadalajara från Mexiko som i finalen besegrade Toronto från Kanada, efter straffsparksläggning.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Guadalajara avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 7–0.

Seattle Sounders avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

New York Red Bulls avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Tijuana avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Tigres avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Toronto avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Ackumulerade slutresultatet 3–3. Tauro avancerade till kvartsfinal enligt bortamålsregeln

Toronto avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Guadalajara avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

New York Red Bulls avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Ackumulerade slutresultatet 4–4. Toronto avancerade till semifinal enligt bortamålsregeln

América avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 7–0.

Semifinaler
Lagen som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.

Sammanfattning

Matcher

Guadalajara avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Toronto avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Final
Laget som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.

Första matchen

Andra matchen

Se även
 Concacaf League 2018
 Caribbean Club Championship 2018
 Caribbean Club Shield 2018

Referenser 
 Officiell webbplats